Reto puede referirse a:
 Amikeca Reto, "Red de la amistad" en esperanto
 Competición, desafío.
 Los habitantes de Retia.

Nombre 
 Reto Ziegler
 Reto Zanni

Títulos de obras 
 El reto de Hilbert (problemas matemáticos)

Denominaciones de espectáculos o competiciones 
 Bailando por un sueño: el reto
 El Gran Reto
 Reto de mujer (telenovela)
 El Gran Reto (miniserie peruana de 2008)
 Reto 4 elementos
 Reto 4 elementos (Colombia)

Nombres masculinos